Народен глас може да се отнася за:

 „Народний глас“, български вестник, излизал от 1879 до 1885 година в Пловдив под редакцията на Драган Манчов и Константин Величков
 „Народен глас“, български емигрантски вестник, излизал от 1907 до 1950 година в Гранит Сити, САЩ под редакцията на Васил Стефанов
 „Народен глас“, комунистически вестник, излизал от 1941 до 1943 година в Прилеп под редакцията на Благоя Талески
 „Народен глас“, комунистически вестник, излизал в 1943 година
 „Народен глас“, комунистически вестник, излизал през 1943 година в Щип
 „Народен глас“, нелегална комунистическа радиостанция